Joachim Camerarius  (1500-1574) niemiecki renesansowy humanista, filolog grecki
 Joachim Camerarius  (1534-1598) niemiecki lekarz i botanik